Louis De Geer es el nombre de dos primeros ministros de Suecia, padre e hijo:

 Louis De Geer (1818-1896).
 Louis De Geer (1854-1935).